Dariusz Nowak (ur. 1953) – rzeźbiarz
 Dariusz Nowak (ur. 1958) – lekarz 
 Dariusz Nowak (ur. 1962) – funkcjonariusz Policji
 Dariusz Nowak (ur. 1978) – wioślarz
 Dariusz Nowak-Nova (ur. 1962) – artysta multimedialny